Die Serie A 1963/64 war die 32. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 14. September 1963 und endete am 31. Mai 1964. Als Aufsteiger kamen der FC Messina, der AS Bari und Lazio Rom aus der Serie B dazu.

Der FC Bologna beendete die Saison als Meister und wurde damit Nachfolger von Inter Mailand. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Bologna sowie Inter als Sieger im Europapokal der Landesmeister 1963/64. Für den Messestädte-Pokal qualifizierten sich der AC Mailand, ACF Fiorentina, Juventus Turin und der AS Rom. Über die Coppa Italia sicherte sich der AC Turin die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres In die Serie B mussten der FC Modena, SPAL Ferrara und Bari absteigen.

Abschlusstabelle

Meisterschaftsendspiel 

|}

|}

Abstiegs-Relegation 

|}

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1963/64
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle
 wildstat.com Ergebnisse und Tabelle

Einzelnachweise 

1963
Fußballsaison 1963/64